«ETV Live» — третій концертний альбом естонського гурту «Smilers». Випущено 6 грудня 2008 року.

Список композицій 
 "Tükike minust" (з альбому Õhus on Smilers)
 "Keelatud viljade turg" (з альбому Õhus on Smilers)
 "Upun su silmadesse" (з альбому Jalgpall on parem kui sex)
 "Pimedam pool" (з альбому Õhus on Smilers)
 "Vuntsidega mees" (з альбому Õhus on Smilers)
 "Närtsinud roos" (з альбому Õhus on Smilers)
 "Annika" (з альбому Õhus on Smilers)
 "Seilan 7 merd" (з альбому Suure surmaga läbi elu)
 "Mürk" (з альбому Suure surmaga läbi elu)
 "Tantsin sinuga taevas" (з альбому Mõistus on kadunud)
 "Üle tumeda vee" (з альбому Õhus on Smilers)
 "Sajaga"
 "Ära viska mind ära" (з альбому Mõistus on kadunud)
 "Smilersi planeet" (з альбому Mõistus on kadunud)
 "Asi on maitses"
 "Sellel ööl" (з альбому Ainult unustamiseks)
 "Jalgpall on parem kui sex" (з альбому Jalgpall on parem kui sex)

Посилання 
 Офіційний сайт 

Альбоми Smilers